Michael Cooper ist der Name folgender Personen:

* Michael Cooper (Fotograf) (1941–1973), britischer Fotograf
 Michael Cooper (Basketballtrainer) (* 1956), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer